Neapolis:
 kolonia Kume w południowo-zachodniej Italii. Miasto założone zostało po roku 531 p.n.e.,
 grecka nazwa portowego miasta Nabul, ośrodka produkcji sosu garum w czasach starożytnego Rzymu, 
 jednostka osadnicza w Ohio, USA